Le nom José Mendes est porté par plusieurs personnalités :
 José Mendes (1947-), footballeur portugais ;
 José Mendes (1985-), cycliste portugais .

Voir aussi